Der Girabola 2018/19 war die 41. Saison des Girabola, der höchsten angolanischen Spielklasse im Fußball der Männer. Es nahmen 16 Mannschaften teil, die je zweimal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 27. Oktober 2018 und endete mit dem letzten Spiel des 30. Spieltags am 19. Mai 2019. Die wichtigste Veränderung war die Anpassung an die europäische Saison, womit der Girabola erstmals nicht in einem Kalenderjahr, sondern zwischen Herbst und Frühjahr ausgespielt wurde.

Der CD Primeiro de Agosto aus der Hauptstadt Luanda verteidigte am Ende seinen Titel und gewann zudem auch den angolanischen Pokal.

Einige Spiele konnten nicht stattfinden oder wurden annulliert nach Unregelmäßigkeiten.

Tabelle

Weblinks 
 Girabola-Tabelle auf der Website der Profiliga Girabola (port.)
 Übersicht über das Fußballjahr 2019 in Angola bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Siehe auch 
 Fußball in Angola

Einzelnachweise 

Girabola-Saison
Fußballsaison 2018/19